UCI:

 UCI () — свободнораспространяемый коммуникационный протокол, позволяющий движкам шахматных программ взаимодействовать с их графическим интерфейсом. 
 Union Cycliste Internationale (UCI) — Международный союз велосипедистов.
 United kennel Clubs International (UCI) — Международный союз кинологических клубов.